ООО «Национальная резервная корпорация» (НРК) — российский финансово-промышленный холдинг, объединяющий активы российского бизнесмена Александра Лебедева.

История 
ЗАО «НРК» создано в июне 2004 года на базе небанковских активов Национального резервного банка для инвестиций в различных отраслях экономики. C 2012 г. - общество с ограниченное ответственностью, ООО.

Собственники и руководство 
Владельцем 100% акций Национальной резервной корпорации является Александр Лебедев.

Экономические показатели 
 2005
 Консолидированные активы — 82 987,92 млн руб.
 Чистые активы — 52 006,17 млн руб.
 Балансовая прибыль до налогообложения (по стандартам МСФО) — 19 598,86 млн руб.
 Чистая прибыль после налогообложения — 15 723,33 млн руб.
 2006
 Консолидированные активы — 105 251,39 млн руб.
 Чистые активы — 65 703,74 млн руб.
 Балансовая прибыль до налогообложения (по стандартам МСФО) — 16 796,89 млн руб.
 Чистая прибыль после налогообложения — 14 358,79 млн руб.
 2007
 Консолидированные активы — 125 650,22 млн руб.
 Чистые активы — 72 531,45 млн руб.
 Балансовая прибыль до налогообложения (по стандартам МСФО) — 18 074,01 млн руб.
 Чистая прибыль после налогообложения — 17 003,93 млн руб.

Структура 
 Финансово-банковская группа
 Банковские активы
 Финансовые активы
 Строительство и недвижимость
 Авиационные активы
 Рекреационные активы
 Инвестиционные проекты в топливно-энергетическом секторе
 Сельскохозяйственные активы
 Общественно-политические и благотворительные активы

Активы

Банковские 
 АКБ «НРБанк» (АО) продан в декабре 2019 года ПАО «ГТЛК».

Финансовые 

 Ипотека:
 ООО «Национальная ипотечная компания» г. Москва
 Лизинговая группа:
 ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) (26,5 %) г. Москва
 ООО «Пром Тех Лизинг» г. Москва
 Страховая компания:
 ЗАО «Европейский страховой альянс», г. Киев
 Финансовые компании, управляющие фондовыми и другими активами:
 Управляющая компания «НРК Капитал» г. Москва
 Управляющая компания «CIS Interfincom AG» г. Цюрих
 ЗПИФН «Саввинские палаты»

Инвестиционные в топливо-энергетическом комплексе 
 Холдинговая компания ООО «НРК-ОЙЛ» г. Москва
 Инжиниринговая компания ООО «Корпорация Энергомашэкспорт» г. Москва

Строительство и недвижимость 
 ОАО Холдинг Национальная жилищная корпорация (НЖК) г. Москва
 Рекреационные активы в Крыму:
 ООО «Миндальная роща» г. Алушта
 Курортный комплекс «Море» г. Алушта
 Санаторий «Слава» г. Алушта

Авиационные 

 ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» (30 %), г. Москва
 ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) (26,5 %), г. Москва
 Холдинг Alpstream AG, г. Цюрих

Сельскохозяйственные 
 ЗАО «Национальная земельная компания» (НЗК), г. Тула, была основана в апреле 2006 года путём выкупа имущества и земельных долей предприятия-банкрота на юго-западе Тульской области.

Общественно-политические и благотворительные 
 Национальный инвестиционный совет
 Благотворительный резервный фонд (БРФ) — фонд поддержки отечественной культуры. Первый в России корпоративный грантовый фонд, с задачей осуществления комплексной программы поддержки развития русской культуры. Сфера деятельности БРФ распространяется на некоммерческие проекты в области культуры, социальной защиты и экологии.
 Благотворительный фонд им. Раисы Горбачёвой

Медиа 

 Национальная медиакомпания г. Москва
 Газета «Новая газета» (39 %)
 ООО Газета «Московский корреспондент» г. Москва (закрыта)
 Газета «Пробка»
 Evening Standard — газета
 The Independent — газета

Другие 
 Офисный комплекс «Принципал Плаза», 33 400 м² (бизнес-центр класса А+), г. Москва
 Офисный особняк, г. Москва
 Канатная дорога в Люцерне, Швейцария
 Замок XIX века Шато Гютч (Château Gütsch) в Люцерне, Швейцария
 Замок Шато де Форже (Château des Forgets) под Парижем, Франция
 Замок Palazzo Terranova в провинции Перуджа, в Умбрии, Италия

Бывшие активы 

 До 2013 года НРК владела авиакомпанией Red Wings Airlines. После авиакатастрофы, произошедшей 29 декабря 2012 года с одним из воздушных судов авиаперевозчика, деятельность компании была приостановлена госорганами. 4 апреля 2013 года НРК продала Red Wings Airlines группе «Гута» за символический 1 рубль (при этом находившиеся в лизинге самолёты остались у лизингодателя — принадлежащей НРК компании «Ильюшин финанс»).
 АБ «Энергобанк» (97,09 %) г. Киев — ликвидирован решением НБУ от 11.06.2015

Примечания

Ссылки 
 Сайт А. Е. Лебедева, основного владельца НРК

Холдинги России